Тиссеран — французская фамилия (Tisserand или Tisserant). Известные носители:
 Тиссеран, Ипполит (1802—1877) — французский актёр и театральный деятель.
 Тиссеран, Марсель (род. 1993) — французский футболист конголезского происхождения.
 Тиссеран, Франсуа Феликс (1845—1896) — французский астроном.
 Тиссеран, Эжен (1884—1972) — французский и итальянский куриальный кардинал.

Другое 
 Тиссеран — крупный древний ударный кратер в области северо-западного побережья Моря Кризисов на видимой стороне Луны.